Tower (от  — ) — может означать:

 Тауэр — крепость в Лондоне, использовавшаяся в качестве тюрьмы.
 Часть собственных названий некоторых небоскрёбов.
 Вертикальный корпус системного блока компьютера.
 Tower Toppler — аркадная компьютерная игра.

См. также